«Mango» — испанская компания по дизайну и производству одежды, основанная в Барселоне, Испания братьями, Исаком и Нахманом Андик.

История
Компания Mango разрабатывает коллекции для женщин, мужчин и детей.

В 1995 году был создан первый сайт, посвященный Mango, а в 2000 году открылся первый интернет-магазин этого бренда. H. E. by Mango — это мужская линия одежды, созданная в 2008 году и переименованная в Mango Man в 2014 году. Легенда футбола — Зинедин Зидан был лицом коллекции Mango Man.

Компания Mango насчитывает более 16 000 сотрудников, 1850 из которых работают в «Hangar Design Centre» и в штаб-квартире Палау-солита-де-Плегаманс. В Испании сосредоточено самое большое количество магазинов Mango, но в Стамбуле и Турции их не меньше.

С осени 2011 года Кейт Мосс была лицом Mango. Она снималась в рекламном ролике, режиссером которого выступил Терри Ричардсон. После Мосс лицом Mango стала модель Миранда Керр.

В апреле 2011 года королева Испании Летиция посетила штаб-квартиру компании в костюме Mango.

В 2015 году выручка Mango составила 2,327 млрд евро.

Магазины
Численность магазинов по всему миру по состоянию на 5 марта 2020 год.

В марте 2022 года бренд Mango покинул российский рынок из-за санкций.

Споры 
24 апреля 2013 года произошло обрушение восьмиэтажного коммерческого здания Rana Plaza в Саваре, в субрайоне недалеко от города Дакка, столицы Бангладеш. По меньшей мере 1127 человек погибли и более 2438 получили ранения. На фабрике размещалось несколько отдельных швейных фабрик, на которых работало около 5000 человек, несколько магазинов и банк, а также производилась одежда для таких брендов, как Benetton Group, Joe Fresh, The Children's Place, Primark, Monsoon и DressBarn. Из 29 брендов, идентифицированных как поставляющие продукцию с фабрик Rana Plaza, только 9 приняли участие в совещаниях, состоявшихся в ноябре 2013 года, чтобы согласовать предложение о компенсации жертвам. Несколько компаний отказались подписать контракт, включая Walmart, Carrefour, Bonmarché, Mango, Auchan и Kik.

В 2010 году французский филиал Mango подал в суд на Энн-Сесиль Куэтиль, создательницу бренда Velvetine, которая утверждала, что Mango скопировала две модели ее сумок. Несмотря на попытку защиты через INPI и сходство между ее продуктами и продуктами Mango, Энн-Сесиль Куэтиль проиграла судебный процесс. Она должна была заплатить Mango 6000 евро В своем блоге Куэтил заявила, что хочет подать апелляцию.. Несколько блогеров были удивлены судебным решением, заявив, что оно несправедливо. Бренд Mango отреагировал на это заявление на своей официальной странице в Facebook.

Примечания

Производители одежды и обуви Испании
Ограниченные общества Испании
Торговые сети
Производители одежды и обуви